Der Kleinmann-Low-Nebel wurde von Douglas Kleinmann und Frank Low 1967 entdeckt. Er ist der aktivste Teil des Orion-Nebels. Er liegt etwa 1' nordwestlich des Trapezes und etwa 12 " südlich des Becklin-Neugebauer-Objektes. Der Kleinmann-Low-Nebel scheint aus mehreren jungen und sich gerade bildenden Sternen zu bestehen, eingebettet in eine staubige Molekülwolke.

Einzelnachweise 

Orion (Sternbild)